Beja – un popolo dell'Africa Nord-orientale
 Beja – lingua parlata dal popolo omonimo
 Beja – città del Portogallo
 Distretto di Beja
 Beja – città della Lettonia.
 Béja – città della Tunisia
 Beja – centro abitato russo
 Beja – fiume russo